Beardius är ett släkte av tvåvingar. Beardius ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Beardius